«Ка́льмар» () — шведский футбольный клуб из одноимённого города. Основан 1 октября 1910 года. Чемпион Швеции 2008 года, трёхкратный обладатель кубка Швеции. В настоящее время выступает в высшем дивизионе чемпионата Швеции — Аллсвенскан.

История 
Клуб был создан 1 октября 1910 года под именем «Гёта» (IF Göta). В 1912 году команда была переименована и стала носить название «Готия» (Gothia) и под этим названием была официально зарегистрирована. В 1918 году «Готия» объединилась с клубом «Камратерна» (Kamraterna), образовав клуб «Кальмар ИС» (Kalmar Idrottssällskap), который с 1927 года носит нынешнее название — «Кальмар ФФ» (Kalmar Fotbollförening), или просто «Кальмар», по названию города, в котором он расположен.

Принципиальными соперниками клуба являются футболисты клуба «Эстер» из Векшё, а также земляки из команды «АИК Кальмар».

Клуб трижды стартовал в Кубке обладателей кубков, и дважды — в Кубке УЕФА, однако лишь один раз ему удавалось пройти дальше первого этапа — в сезоне 1987/88 команда обыграла исландский «Акранес», а затем уступила лиссабонскому «Спортингу». В 2006 году клуб участвовал в розыгрыше Кубка Интертото и смог дойти до третьего раунда, проиграв в итоге голландскому «Твенте».

Заняв в сезоне 2007 года второе место в чемпионате, команда повторила высшее достижение в истории своих выступлений в национальной лиге. Помимо этого «Кальмар» трижды становился обладателем Кубка Швеции, в том числе в розыгрыше 2007 года, что дало клубу право представлять Швецию в очередном розыгрыше Кубка УЕФА.

В сезоне 2008 года впервые в своей истории стал чемпионом Швеции, а также дошёл до финала кубка Швеции, где в серии пенальти уступил «Гётеборгу». В Кубке УЕФА 2008/2009 «прошёл» люксембургский «Расинг» и бельгийский Гент, но в первом раунде по правилу гола на выезде уступил нидерландскому «Фейеноорду».

Достижения 
 Национальные турниры
 Чемпион Швеции: 2008
 Второй призёр чемпионата Швеции (2): 1985, 2007
 Обладатель Кубка Швеции (3): 1981, 1987, 2007
 Финалист Кубка Швеции (3): 1978, 2008, 2011
 Обладатель Суперкубка Швеции: 2009
 Финалист Суперкубка Швеции: 2008
 Коммерческие турниры
 Победитель Кубка Ла Манга: 2008

Основной состав 
По состоянию на 30 января 2023 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Игроки в аренде

Трансферы. Зима 2022/2023

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Страница на сайте Шведского футбольного союза

ФК «Кальмар»